Stimpfl ist der Familienname folgender Personen:

 August Stimpfl (1924–2010), österreichischer akademischer Maler
 Franz Stimpfl (1918–2003), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Stimpfle